Bana kan syfta på:

 Bana (datorspel) – en väg som skall följas i dator- och TV-spel
  Bana (djur) – ett släkte tvåvingar
 Bana (järnväg) – ett eller flera järnvägsspår för tågtrafik genom ett geografiskt område
 Tunnelbana –  ett väsentligen underjordiskt järnvägssystem
 Stambana – en viktigare sträckning av järnvägslinje

Sammansättningar
 Dansbana – en anläggning utomhus avsedd för sällskapsdans
 Golfbana – en golfklubbs hela område för utövande av golf
 Isbana – en utstakad väg på en is som följs inom olika idrotter
 Kastbana – en bana som ett föremål som kastas beskriver då föremålet endast påverkas av tyngdaccelerationen i ett gravitationsfält och där hastigheten i horisontalled är större än noll
 Körbana – en del av en väg där fordonstrafik är tillåten
 Löparbana – en för löpning avsedd bana på en idrottsplats
 Omloppsbana – en elliptisk bana runt ett dominerande gravitationscentrum
 Racerbana – en asfalterad anläggning som används till racing och roadracing
 Skjutbana – en plats där man övar skytte med skjutvapen

Personer 
 Bana (artist) (1932–2013), en sångare Adriano Gonçalves från Kap Verde
 Banabhatta (600-talet) även kallad Bana, en indisk författare

Geografi

Burkina Faso 

 Bana, Burkina Faso

Kamerun 

 Bana, Kamerun
 Bana (berg)

Ungern 

 Bana, Ungern – en mindre ort i provinsen Komárom-Esztergom